Het ATP-toernooi van Johannesburg (officieel het SA Tennis Open) van 2010 vond plaats van 30 januari tot en met 7 februari in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Johannesburg
ATP-toernooi van Johannesburg